Stari Log (Kočevje), een plaats in de Sloveense gemeente Kočevje
 Stari Log (Slovenska Bistrica), een plaats in de Sloveense gemeente Slovenska Bistrica